Лукин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 8,8 км². Население — 137 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры